

Cinema 
 Boston - Caccia all'uomo (Patriots Day) – film del 2016 diretto da Peter Berg

Geografia 
 Filippine
 Boston – municipalità nella Provincia di Davao Oriental

 Regno Unito
 Boston – borough inglese del Lincolnshire da cui l'omonima statunitense prende il nome
 Boston – località sede del borough suddetto

 Stati Uniti d'America
 Boston – città della contea di Suffolk, Massachusetts
 Boston – città della Contea di Thomas, Georgia
 Boston – città della Contea di Wayne, Indiana
 Boston – città della Contea di Erie, New York
 Boston – capoluogo della Contea di Bowie, Texas
 Boston – CDP della Contea di Accomack, Virginia

Ingegneria 
 Douglas Boston – denominazione nella RAF del Douglas A-20 Havoc

Letteratura 
 Boston – libro di Upton Sinclair (1928)

Musica 
 Boston – casa discografica italiana
 Boston – gruppo musicale hard rock statunitense
 Boston – album omonimo del suddetto gruppo (1976)

Persone 
 Aliyah Boston – cestista statunitense 
 David Boston – ex giocatore di football americano statunitense 
 Gretha Boston – attrice e cantante statunitense
 Larry Boston – ex cestista statunitense 
 Rachel Boston – attrice statunitense
 Ralph Boston – ex lunghista statunitense
 Thomas Boston – teologo britannico
 Tre Boston – giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
 New Boston